Columbus Circle steht für:

 Columbus Circle (New York), Platz in New York City
 Columbus Circle (Film), US-amerikanischer Spielfilm von George Gallo (2012)